Fossil (von ) steht für:

 Fossil, ein versteinertes Lebewesen
 ein auf einem Wappen dargestelltes Fossil, siehe Gemeine Figur#Mineralogisches und Fossilien
 Fossil (Software), ein Versionsmanagementsystem
 Fossil (Spiel), ein Gesellschaftsspiel
 ein Mode- und Uhrenlabel, siehe Fossil Group

Fossil ist Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Fossil (Oregon), Ort im US-Bundesstaat Oregon
 Fossil (Wyoming), Ort im US-Bundesstaat Wyoming
 Fossil Bight, Bucht der Seymour-Insel in der Antarktis
 Fossil Bluff, Landspitze der Alexander-I.-Insel in der Antarktis und Standort der Fossil-Bluff-Station
 Fossil Hill, Antarktis
 Fossil Wood Point, Landspitze im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Das Adjektiv fossil kommt unter anderem in folgenden Begriffen vor:
 Fossile Energie/Fossiler Brennstoff
 Fossiler Rohstoff (Nichterneuerbarer Rohstoff)
 Fossiles Wasser

Siehe auch:
 Fossilien – Erdgeschichte erleben, eine Zeitschrift des Verlags Quelle & Meyer

FOSSIL ist ein Akronym für:
 das Übertragungsprotokoll Fido Opus SEAdog Standard Interface Layer aus den 1980er Jahren

Siehe auch: